Elleriprion kozuri är en ringmaskart som beskrevs av Zawidka 1975. Elleriprion kozuri ingår i släktet Elleriprion, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
kozuri